Иржач — топоним:

 Иржач — деревня в России, Брянская область, Суражский район.
 Иржач — река в России, приток Ипути.